Шухрат Мирусманович Максудов (; ) — советский и узбекистанский футболист, нападающий. В настоящее время является тренером.

Карьера

В качестве футболиста 
Шухрат Максудов начал свою профессиональную карьеру в 1988 году в составе ташкентского «Пахтакора». В период 1989—1990 годов выступал в команде СКА-РШВСМ (г. Ангрен Ташкентской области). В 1991 году вернулся в «Пахтакор» и выступал за ташкентцев до конца 1996 года. За это время он стал одним из лидеров команды и сыграл в 102 матчах и забил 51 голов. Благодаря этим результатам Максудов стал одним из гвардейцев и бомбардиров «Пахтакора».

В начале 1997 года он перешёл ферганский «Нефтчи» и в 2000 году закончил свою карьеру в качестве футболиста именно в этом клубе. В период 1997—2000 годов сыграл в составе «Нефтчи» в 73 матчах и забил 30 голов.

Карьера в сборной 
Шухрат Максудов являлся членом национальной сборной Узбекистана с 1992 до 1997 года. В 1994 году вместе со сборной участвовал в летних Азиатских играх в японском городе Хиросима и выиграл футбольный турнир летних игр. В общей сложности Максудов сыграл в составе сборной в 21 матче и забил 11 голов.

Карьера в качестве тренера 
После завершения в качестве футболиста, Шухрат Максудов в 2001 году стал помощником тогдашнего главного тренера ферганского «Нефтчи» — Юрия Саркисяна. В период 2013—2015 годов был главным тренером молодёжной сборной Узбекистана. С 2011 по 2015 год являлся помощником главного тренера национальной сборной Узбекистана.

Достижения

Командные 
 «Пахтакора»
 Чемпион Узбекистана: 1992
 Серебряный призёр чемпионата Узбекистана: 1993
 Обладатель Кубка Узбекистана: 1993
 Финалист Кубка Узбекистана: 1996
 Обладатель Кубка Индийской Футбольной Ассоциации: 1993

 «Нефтчи»
 Серебряный призёр чемпионата Узбекистана: 1997, 1998, 1999, 2000
 Финалист Кубка Узбекистана: 1997, 1998

 сборная Узбекистана
 Чемпион Азиатских Игр: 1994

Личные 
 3-е место среди лучших бомбардиров чемпионата Узбекистана: 1993
 Член клуба Геннадия Красницкого: 123 гола

Государственные награды 
 Медаль «Шухрат»

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Свердловец»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана
Футбольные тренеры Узбекистана
Тренеры ФК «Бунёдкор»